Enns steht für:

 Enns, Stadt im Bundesland Oberösterreich in Österreich
 Enns (Fluss), südlicher Nebenfluss der Donau in Österreich

Enns ist ein vor allem unter Russlandmennoniten weitverbreiteter Familienname. Folgende Personen tragen diesen Namen:

 Abram B. Enns (1887–1993), deutscher Kulturwissenschaftler
 Bruce Enns (* 1944/1945), kanadischer Basketballtrainer
 Elsa Enns (1962–2011), deutsche Malerin
 Fernando Enns (* 1964), brasilianischer Theologe
 Jenna Enns, kanadische Schauspielerin und Kostümbildnerin

Siehe auch:
 Enz (Begriffsklärung)
 Entz
 Ens